

Чуково () — село в Габровській області. Входить до складу общини Дряново.
 Чуково () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Момчилград.